McPhail ist der Familienname folgender Personen: 

 Donald Sutherland McPhail (* 1931), kanadischer Botschafter
 Jimmy McPhail (1928–1998), US-amerikanischer Jazzsänger
 John McPhail (1923–2000), schottischer Fußballspieler und Journalist
 Kiley „Ki“ McPhail (auch Kiley Fitzgerald), ehemaliges Mitglied der britischen Band Busted und Sohn von William McPhail
 Larry McPhail (* 1968), US-amerikanischer Fußballspieler
 Lindsay McPhail (1895–1965), US-amerikanischer Songwriter und Pianist 
 Marnie McPhail, kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 Rick McPhail (* 1970), deutscher Gitarrist und Keyboarder
 William McPhail (* 1948), britischer Sänger, bekannt als Scott Fitzgerald

Siehe auch:
 MacPhail